Teorema multinomial i el coeficient multinomial
 Distribució multinomial
 Regressió logística multinomial
 Prova multinomial
 Notació multiíndex
 Polinomi
 Trinomi